Edmond Thieffry (1892 - 1929), Belgisch luchtvaartpionier
Thieffry (metrostation), Brussels metrostation